Robert Fuchs, (1847–1927) osztrák zeneszerző
Robert Fuchs, (1891–1958) német labdarúgó és edző
Robert Fuchs, (1902 – ?) világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes svájci jégkorongozó
Robert Fuchs, (1971) cseh zeneszerző
Robert Fuchs, (1991) lengyel olimpikon evezős